Castillon (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Castillon (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Castillon (Alpy Nadmorskie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże